Udbina est un toponyme qui peut désigner :
Udbina, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Šekovići et dans la République serbe de Bosnie ;
Udbina, un village et une municipalité de Croatie située dans la région de la Lika et dans le comitat de Lika-Senj.